

Localidades

Sainte-Anne (Doubs)
Sainte-Anne (Gers)
Sainte-Anne (Guadeloupe)
Sainte-Anne (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos